Pic Diamond (en ) peut désigner :
 le pic Diamond, un sommet de Californie, aux États-Unis ;
 le pic Diamond, un volcan de l'Oregon, aux États-Unis ;
 la réserve intégrale Diamond Peak, une aire protégée de l'Oregon, aux États-Unis.